Hecht:
 Ben Hecht
 Benjamin Hecht
 Chic Hecht
 Duvall Hecht
 Jennifer Michael Hecht
 Jessica Hecht
 Jochen Hecht
 Józef Hecht
 Raymond Hecht

Efternamn